Kasteel Develstein, een voormalig kasteel in de Nederlandse gemeente Zwijndrecht.
DevelsteinCollege, een christelijke school voor voortgezet onderwijs in Zwijndrecht.
De prent "Kasteel Develstein" uit 1647 van Roelant Roghman.
Develstein (flatgebouw), een flatgebouw in Amsterdam Zuidoost.